44 Волопаса (), i Волопаса (), HD 133640 — кратная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 42,2 световых лет (около 12,9 парсеков) от Солнца. Возраст звезды определён как около 5,01 млрд лет.

Третий и четвёртый компоненты — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW). Видимая звёздная величина звезды — от +4,86m до +4,7m. Орбитальный период — около 0,2678 суток (6,4277 часов).

Характеристики 
Первый компонент (CCDM J15038+4739A) — жёлтый карлик спектрального класса G0Vn, или F5V. Видимая звёздная величина звезды — +6,2m. Масса — около 1,081 солнечной, радиус — около 1,291 солнечного, светимость — около 1,601 солнечной. Эффективная температура — около 5248 K.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 201,17 юпитерианских (0,192 солнечной). Удалён на 1,535 а.е..

Третий компонент (CCDM J15038+4739Ba) — жёлтый карлик спектрального класса G2V, или K0V. Масса — около 0,95 солнечной. Эффективная температура — около 5096 K. Орбитальный период — около 209,8 лет. Удалён на 3,67 угловой секунды.

Четвёртый компонент (CCDM J15038+4739Bb) — жёлтый карлик спектрального класса G2V, или K4V. Масса — около 0,45 солнечной.

Описание 

Третий компонент в системе принадлежит к классу жёлтых карликов и по своим характеристикам напоминает наше Солнце. Радиус звезды равен 1,03 радиусу Солнца, а светимость — 1,14 солнечной. Расстояние между звездой и тесной парой В и С периодически варьируется, поскольку они движутся по эллиптической орбите. В 1880 году расстояние между компонентом А и парой ВС равнялось 4,7", а в 1969 году оно составляло 0,4". Согласно недавним исследованиям, компоненты разделяет среднее расстояние в 48,5 а.е. (приблизительно на таком расстоянии обращается Плутон вокруг Солнца). Полный оборот вокруг общего центра масс они совершают за 206 лет. Их орбита повёрнута на 84° по отношению к наблюдателю на Земле.

Четвёртый компонент, обращающийся в тесной паре, относится к классу G2V, то есть тоже похож по своим параметрам на Солнце: при почти такой же массе, как и у нашего дневного светила, его радиус и светимость составляют 87—89% и 54% солнечных соответственно.

Вся система 44 Волопаса классифицируется как затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы, поскольку третий и четвёртый компоненты настолько близки, что их поверхности касаются друг друга, они постоянно обмениваются материалом с внешних слоёв. Они имеют одну общую фотосферу и мощные магнитные поля. Компоненты разделены между собой расстоянием всего в 0,008 а.е. (чуть больше одного миллиона километров). Подобные системы очень нестабильны, и в них часто происходят катастрофические взрывы, называемые вспышками карликовых новых, такие, как, например, U Близнецов, SS Лебедя или U Пегаса.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от 44 Волопаса:

Примечания